En concierto hace referencia a varios artículos:

Álbumes
En concierto (álbum del Binomio de Oro).
En concierto (álbum de Hermética).
En concierto (álbum de Ska-P).
En concierto (Indio Solari), álbum de Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
En concierto... Inolvidable, álbum de Rocío Dúrcal.
En concierto desde el Metropólitan, álbum de Edith Márquez.